USS Texas, ha sido el nombre utilizado por cuatro buques de la Armada de los Estados Unidos y uno de la Armada de los Estados Confederados en honor al estado de Texas.

 , fue el primer acorazado de la US Navy, en la cual, sirvió desde 1895 hasta 1911.
 , fue un acorazado tipo dreadnought que sirvió en ambas guerras mundiales.
 , fue el segundo crucero nuclear lanzamisiles de la clase Virginia.
 , fue dado de alta el 9 de septiembre de 2006 y es el segundo submarino nuclear de ataque de la clase Virginia.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos